Plankton's Regular (en Hispanoamérica "El Cliente de Plankton" y en España "El Cliente Habitual de Plankton") es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6.

Sinopsis 
Plankton se queja de que nunca había tenido un cliente, por lo que decide arrancarse la piel y quedar en puro tejido musculoso, cuando un hombre llamado Nat Peterson entra y le dice a Plankton que quiere una carnada, Plankton se la entrega y el cliente le dice que volverá mañana, al enterarse de esto, Don Cangrejo y Bob Esponja hacen todo tipo de cosas para robarle la fórmula secreta de la carnada, pero al final se entera de que Karen le pagaba a Nat para que sea el cliente estrella de Plankton, ya que al final revela que le dio dirarrea y náuseas por comer la carnada. Plankton nuevamente se lamenta porque no tuvo clientes habituales solo por la bazofia, este llora y Don Cangrejo con Bob lo miran.

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008